|-
|(41501)||2000 QA146|| align=right|14,7|| align=right|2,297|| align=right|0,152|| align=right|9,82|| align=right|3,480||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41502)||2000 QK147|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,276|| align=right|5,03|| align=right|3,561||MBA||23. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(41503)||2000 QG148|| align=right|16,0|| align=right|1,909|| align=right|0,131|| align=right|22,18|| align=right|2,636||MBA||26. avgust 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(41504)||2000 QY148|| align=right|16,5|| align=right|1,910|| align=right|0,049|| align=right|21,24|| align=right|2,640||MBA||29. avgust 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(41505)||2000 QP150|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,268|| align=right|5,40|| align=right|4,057||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41506)||2000 QD151|| align=right|15,0|| align=right|2,155|| align=right|0,145|| align=right|3,35|| align=right|3,162||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41507)||2000 QU157|| align=right|13,7|| align=right|3,116|| align=right|0,057|| align=right|8,04|| align=right|5,499||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41508)||2000 QY160|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,026|| align=right|8,86|| align=right|5,111||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41509)||2000 QL169|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,114|| align=right|4,47|| align=right|4,133||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41510)||2000 QU171|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,128|| align=right|13,61|| align=right|4,294||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41511)||2000 QC174|| align=right|13,2|| align=right|2,624|| align=right|0,187|| align=right|5,55|| align=right|4,250||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41512)||2000 QV179|| align=right|15,5|| align=right|2,835|| align=right|0,062|| align=right|2,66|| align=right|4,772||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41513)||2000 QL180|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,181|| align=right|5,20|| align=right|3,719||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41514)||2000 QR180|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,223|| align=right|8,94|| align=right|4,615||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41515)||2000 QL181|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,161|| align=right|4,19|| align=right|3,441||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41516)||2000 QN181|| align=right|13,0|| align=right|2,562|| align=right|0,123|| align=right|13,76|| align=right|4,100||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41517)||2000 QK182|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,059|| align=right|8,84|| align=right|4,217||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41518)||2000 QD196|| align=right|15,1|| align=right|3,036|| align=right|0,167|| align=right|3,91|| align=right|5,288||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41519)||2000 QH196|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,049|| align=right|5,29|| align=right|4,233||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41520)||2000 QG207|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,168|| align=right|13,90|| align=right|4,134||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41521)||2000 QL207|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,166|| align=right|2,61|| align=right|4,073||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41522)||2000 QX211|| align=right|15,3|| align=right|2,837|| align=right|0,057|| align=right|4,23|| align=right|4,778||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41523)||2000 QD217|| align=right|14,9|| align=right|2,679|| align=right|0,055|| align=right|9,27|| align=right|4,384||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41524)||2000 QU217|| align=right|14,3|| align=right|3,027|| align=right|0,079|| align=right|10,02|| align=right|5,266||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41525)||2000 QP218|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,142|| align=right|1,67|| align=right|3,699||MBA||20. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41526)||2000 QW221|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,301|| align=right|13,24|| align=right|4,353||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41527)||2000 QX221|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,181|| align=right|7,61|| align=right|3,492||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41528)||2000 RN4|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,154|| align=right|7,10|| align=right|3,728||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41529)||2000 RC6|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,095|| align=right|6,69|| align=right|3,732||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41530)||2000 RD9|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,172|| align=right|2,64|| align=right|3,514||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41531)||2000 RN9|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,176|| align=right|4,44|| align=right|4,212||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41532)||2000 RO9|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,166|| align=right|4,81|| align=right|4,212||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41533)||2000 RV9|| align=right|15,0|| align=right|2,455|| align=right|0,173|| align=right|3,01|| align=right|3,847||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41534)||2000 RX9|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,056|| align=right|6,26|| align=right|3,531||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41535)||2000 RL10|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,246|| align=right|2,27|| align=right|4,261||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41536)||2000 RJ15|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,217|| align=right|5,50|| align=right|3,439||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41537)||2000 RS15|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,154|| align=right|6,33|| align=right|3,487||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41538)||2000 RC30|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,201|| align=right|18,07|| align=right|4,120||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41539)||2000 RA32|| align=right|15,9|| align=right|2,247|| align=right|0,114|| align=right|6,34|| align=right|3,368||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41540)||2000 RT38|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,160|| align=right|1,05|| align=right|4,113||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41541)||2000 RV38|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,238|| align=right|0,78|| align=right|3,510||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41542)||2000 RZ38|| align=right|14,9|| align=right|2,239|| align=right|0,127|| align=right|7,26|| align=right|3,349||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41543)||2000 RU40|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,088|| align=right|12,84|| align=right|4,116||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41544)||2000 RD41|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,265|| align=right|6,88|| align=right|4,652||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41545)||2000 RA43|| align=right|13,0|| align=right|2,552|| align=right|0,109|| align=right|15,75|| align=right|4,076||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41546)||2000 RZ45|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,160|| align=right|4,92|| align=right|3,441||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41547)||2000 RA46|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,096|| align=right|5,52|| align=right|3,472||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41548)||2000 RG46|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,266|| align=right|5,03|| align=right|4,253||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41549)||2000 RN46|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,166|| align=right|5,85|| align=right|3,657||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41550)||2000 RO46|| align=right|14,9|| align=right|2,145|| align=right|0,140|| align=right|2,92|| align=right|3,141||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41551)||2000 RN50|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,187|| align=right|2,76|| align=right|3,499||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41552)||2000 RS52|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,192|| align=right|3,07|| align=right|3,637||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41553)||2000 RT52|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,215|| align=right|4,23|| align=right|4,329||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41554)||2000 RH53|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,114|| align=right|8,59|| align=right|5,377||MBA||5. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41555)||2000 RT53|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,094|| align=right|5,53|| align=right|3,479||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41556)||2000 RC54|| align=right|14,6|| align=right|2,333|| align=right|0,060|| align=right|6,07|| align=right|3,564||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41557)||2000 RJ54|| align=right|15,7|| align=right|2,456|| align=right|0,116|| align=right|5,73|| align=right|3,849||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41558)||2000 RG57|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,129|| align=right|6,33|| align=right|3,417||MBA||7. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41559)||2000 RD60|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,149|| align=right|7,46|| align=right|3,526||MBA||8. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41560)||2000 RF66|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,133|| align=right|5,06|| align=right|3,234||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41561)||2000 RQ66|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,130|| align=right|5,33|| align=right|3,427||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41562)||2000 RR67|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,210|| align=right|2,66|| align=right|3,751||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41563)||2000 RL71|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,109|| align=right|3,26|| align=right|4,137||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41564)||2000 RX71|| align=right|14,8|| align=right|2,284|| align=right|0,114|| align=right|7,71|| align=right|3,451||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41565)||2000 RJ72|| align=right|16,2|| align=right|2,117|| align=right|0,155|| align=right|2,18|| align=right|3,080||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41566)||2000 RU72|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,139|| align=right|2,82|| align=right|3,366||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41567)||2000 RN73|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,009|| align=right|7,63|| align=right|5,642||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41568)||2000 RU73|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,099|| align=right|6,04|| align=right|3,732||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41569)||2000 RC74|| align=right|14,5|| align=right|2,258|| align=right|0,097|| align=right|5,70|| align=right|3,392||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41570)||2000 RW75|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|6,50|| align=right|3,457||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41571)||2000 RT81|| align=right|14,6|| align=right|2,386|| align=right|0,086|| align=right|9,36|| align=right|3,686||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41572)||2000 RL92|| align=right|15,3|| align=right|2,250|| align=right|0,069|| align=right|6,11|| align=right|3,375||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41573)||2000 RB99|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,257|| align=right|11,81|| align=right|4,181||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41574)||2000 SQ1|| align=right|14,9|| align=right|1,857|| align=right|0,129|| align=right|25,78|| align=right|2,530||MBA||19. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41575)||2000 ST1|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,151|| align=right|5,05|| align=right|3,463||MBA||20. september 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41576)||2000 SF2|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,263|| align=right|17,56|| align=right|5,562||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41577)||2000 SV2|| align=right|14,9|| align=right|1,854|| align=right|0,185|| align=right|24,98|| align=right|2,524||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41578)||2000 SE3|| align=right|15,8|| align=right|1,982|| align=right|0,080|| align=right|19,70|| align=right|2,789||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41579)||2000 SG20|| align=right|15,1|| align=right|2,413|| align=right|0,100|| align=right|5,59|| align=right|3,749||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41580)||2000 SV22|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,177|| align=right|14,64|| align=right|4,120||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41581)||2000 SY22|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,187|| align=right|6,64|| align=right|4,143||MBA||25. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41582)||2000 SL27|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,116|| align=right|11,32|| align=right|4,537||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41583)||2000 SP34|| align=right|12,9|| align=right|3,127|| align=right|0,059|| align=right|15,80|| align=right|5,528||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41584)||2000 SL35|| align=right|15,7|| align=right|2,867|| align=right|0,035|| align=right|2,84|| align=right|4,854||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41585)||2000 ST37|| align=right|13,1|| align=right|3,141|| align=right|0,121|| align=right|6,29|| align=right|5,566||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41586)||2000 SH38|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,121|| align=right|7,38|| align=right|3,615||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41587)||2000 SX38|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,180|| align=right|5,44|| align=right|3,644||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41588)||2000 SC46|| align=right|13,3|| align=right|2,341|| align=right|0,324|| align=right|20,07|| align=right|3,581||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41589)||2000 SJ46|| align=right|13,0|| align=right|2,588|| align=right|0,139|| align=right|13,74|| align=right|4,164||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41590)||2000 SZ50|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,062|| align=right|3,93|| align=right|4,394||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41591)||2000 SL52|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,150|| align=right|12,12|| align=right|4,104||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41592)||2000 ST53|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,030|| align=right|2,62|| align=right|4,684||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41593)||2000 SH58|| align=right|15,5|| align=right|2,896|| align=right|0,074|| align=right|1,77|| align=right|4,929||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41594)||2000 SG63|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,232|| align=right|5,61|| align=right|3,839||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41595)||2000 SV66|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,175|| align=right|3,48|| align=right|3,689||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41596)||2000 SW67|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,098|| align=right|13,06|| align=right|4,038||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41597)||2000 ST72|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,093|| align=right|4,09|| align=right|3,646||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41598)||2000 SL74|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,157|| align=right|5,68|| align=right|3,796||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41599)||2000 SV75|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,068|| align=right|7,70|| align=right|4,640||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41600)||2000 SJ76|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,122|| align=right|4,29|| align=right|3,523||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41601)||2000 SH78|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,177|| align=right|0,99|| align=right|3,545||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41602)||2000 SA81|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,141|| align=right|4,30|| align=right|3,674||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41603)||2000 SN102|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,061|| align=right|2,80|| align=right|3,248||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41604)||2000 SO104|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,162|| align=right|2,72|| align=right|3,550||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41605)||2000 SV106|| align=right|16,8|| align=right|2,257|| align=right|0,140|| align=right|3,60|| align=right|3,391||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41606)||2000 SO108|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,112|| align=right|2,56|| align=right|3,390||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41607)||2000 SJ113|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,195|| align=right|1,61|| align=right|3,542||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41608)||2000 SS114|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,193|| align=right|9,43|| align=right|4,610||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41609)||2000 SR117|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,200|| align=right|4,21|| align=right|3,621||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41610)||2000 SR119|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,074|| align=right|5,11|| align=right|3,360||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41611)||2000 SY120|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,279|| align=right|5,89|| align=right|4,068||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41612)||2000 SO124|| align=right|14,1|| align=right|3,230|| align=right|0,107|| align=right|2,78|| align=right|5,803||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41613)||2000 SP144|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,134|| align=right|4,82|| align=right|5,743||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41614)||2000 SX145|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,075|| align=right|5,47|| align=right|3,221||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41615)||2000 SM149|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,139|| align=right|5,11|| align=right|3,339||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41616)||2000 SP149|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,120|| align=right|2,76|| align=right|3,422||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41617)||2000 SK151|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,113|| align=right|0,62|| align=right|3,453||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41618)||2000 SU151|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,156|| align=right|2,13|| align=right|3,791||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41619)||2000 SM153|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,118|| align=right|1,48|| align=right|3,395||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41620)||2000 SU160|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,183|| align=right|1,62|| align=right|4,131||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41621)||2000 SY161|| align=right|13,7|| align=right|2,395|| align=right|0,219|| align=right|11,95|| align=right|3,705||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41622)||2000 SP166|| align=right|14,8|| align=right|2,458|| align=right|0,191|| align=right|9,45|| align=right|3,852||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41623)||2000 SN167|| align=right|13,6|| align=right|2,639|| align=right|0,233|| align=right|13,04|| align=right|4,287||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41624)||2000 SU167|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,137|| align=right|6,28|| align=right|3,530||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41625)||2000 SA168|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,100|| align=right|5,01|| align=right|3,489||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41626)||2000 SQ170|| align=right|15,0|| align=right|2,868|| align=right|0,071|| align=right|12,18|| align=right|4,855||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41627)||2000 SK171|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,069|| align=right|5,38|| align=right|4,514||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41628)||2000 SW176|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,098|| align=right|5,51|| align=right|3,817||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41629)||2000 SA177|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,182|| align=right|11,64|| align=right|4,184||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41630)||2000 SM185|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,154|| align=right|2,18|| align=right|3,810||MBA||21. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41631)||2000 SN185|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,139|| align=right|4,18|| align=right|3,468||MBA||21. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41632)||2000 SL204|| align=right|15,4|| align=right|2,937|| align=right|0,035|| align=right|1,59|| align=right|5,033||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41633)||2000 SR216|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,070|| align=right|7,57|| align=right|3,576||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41634)||2000 SO218|| align=right|14,8|| align=right|2,633|| align=right|0,074|| align=right|8,90|| align=right|4,272||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41635)||2000 SE220|| align=right|14,2|| align=right|2,465|| align=right|0,181|| align=right|8,78|| align=right|3,870||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41636)||2000 SZ220|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,060|| align=right|10,54|| align=right|4,111||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41637)||2000 SA225|| align=right|14,9|| align=right|2,474|| align=right|0,108|| align=right|6,51|| align=right|3,890||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41638)||2000 SS225|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,114|| align=right|7,95|| align=right|3,679||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41639)||2000 SD227|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,240|| align=right|9,78|| align=right|3,681||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41640)||2000 SJ227|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,176|| align=right|4,31|| align=right|4,547||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41641)||2000 SV229|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,144|| align=right|2,21|| align=right|3,738||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41642)||2000 SK230|| align=right|16,4|| align=right|2,423|| align=right|0,213|| align=right|0,26|| align=right|3,771||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41643)||2000 SH268|| align=right|15,3|| align=right|2,228|| align=right|0,090|| align=right|6,21|| align=right|3,326||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41644)||2000 SC269|| align=right|13,8|| align=right|2,593|| align=right|0,201|| align=right|13,29|| align=right|4,175||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41645)||2000 SD269|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,124|| align=right|4,04|| align=right|4,314||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41646)||2000 SJ273|| align=right|16,3|| align=right|2,237|| align=right|0,087|| align=right|5,34|| align=right|3,346||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41647)||2000 ST275|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,147|| align=right|10,94|| align=right|3,587||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41648)||2000 SP276|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,156|| align=right|6,92|| align=right|4,167||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41649)||2000 SA279|| align=right|14,7|| align=right|2,258|| align=right|0,096|| align=right|4,09|| align=right|3,394||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41650)||2000 SU280|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,239|| align=right|11,34|| align=right|3,760||MBA||29. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41651)||2000 ST293|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,226|| align=right|8,54|| align=right|4,595||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41652)||2000 SA294|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,289|| align=right|11,56|| align=right|3,721||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41653)||2000 SC294|| align=right|15,0|| align=right|2,254|| align=right|0,153|| align=right|6,57|| align=right|3,383||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41654)||2000 SE295|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,055|| align=right|11,91|| align=right|3,420||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41655)||2000 SJ302|| align=right|16,1|| align=right|2,166|| align=right|0,068|| align=right|3,24|| align=right|3,188||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41656)||2000 SH303|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,184|| align=right|4,40|| align=right|4,217||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41657)||2000 SN308|| align=right|15,1|| align=right|3,073|| align=right|0,082|| align=right|9,49|| align=right|5,387||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41658)||2000 SP319|| align=right|13,6|| align=right|2,587|| align=right|0,141|| align=right|13,44|| align=right|4,161||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41659)||2000 SP358|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,046|| align=right|15,22|| align=right|4,358||MBA||24. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41660)||2000 SV362|| align=right|15,1|| align=right|1,962|| align=right|0,031|| align=right|23,96|| align=right|2,747||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41661)||2000 SK369|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,063|| align=right|6,00|| align=right|3,389||MBA||22. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41662)||2000 TB|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,193|| align=right|3,29|| align=right|3,656||MBA||1. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41663)||2000 TK16|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,056|| align=right|3,26|| align=right|3,238||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41664)||2000 TR16|| align=right|16,4|| align=right|2,137|| align=right|0,139|| align=right|2,49|| align=right|3,123||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41665)||2000 TH18|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,040|| align=right|4,54|| align=right|3,391||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41666)||2000 TQ18|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,149|| align=right|0,54|| align=right|3,777||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41667)||2000 TE19|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,209|| align=right|5,90|| align=right|3,616||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41668)||2000 TP25|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,167|| align=right|7,13|| align=right|3,599||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41669)||2000 TW28|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,130|| align=right|5,24|| align=right|3,506||MBA||6. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41670)||2000 TC29|| align=right|12,6|| align=right|3,131|| align=right|0,155|| align=right|13,62|| align=right|5,540||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41671)||2000 TF34|| align=right|12,9|| align=right|3,136|| align=right|0,199|| align=right|18,60|| align=right|5,554||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41672)||2000 TX36|| align=right|14,6|| align=right|1,900|| align=right|0,069|| align=right|24,05|| align=right|2,618||MBA||15. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41673)||2000 TU39|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,145|| align=right|14,06|| align=right|4,099||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41674)||2000 TV62|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,187|| align=right|2,55|| align=right|3,552||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41675)||2000 UZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,472|| align=right|0,214|| align=right|5,16|| align=right|3,885||MBA||22. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41676)||2000 UR2|| align=right|14,9|| align=right|2,145|| align=right|0,020|| align=right|2,47|| align=right|3,140||MBA||24. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41677)||2000 UD7|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,136|| align=right|4,30|| align=right|3,460||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41678)||2000 UV7|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,155|| align=right|0,95|| align=right|3,729||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41679)||2000 UC8|| align=right|14,7|| align=right|2,326|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|3,547||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41680)||2000 UY8|| align=right|13,3|| align=right|2,588|| align=right|0,076|| align=right|9,80|| align=right|4,162||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41681)||2000 UA10|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,045|| align=right|8,57|| align=right|4,551||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41682)||2000 UP10|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,105|| align=right|8,45|| align=right|5,647||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41683)||2000 UZ14|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,079|| align=right|6,57|| align=right|3,644||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41684)||2000 UL15|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,148|| align=right|1,99|| align=right|3,503||MBA||25. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41685)||2000 UG16|| align=right|15,0|| align=right|1,917|| align=right|0,041|| align=right|22,57|| align=right|2,654||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41686)||2000 UN16|| align=right|13,5|| align=right|2,557|| align=right|0,153|| align=right|6,46|| align=right|4,089||MBA||29. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41687)||2000 UY16|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,102|| align=right|3,84|| align=right|3,543||MBA||30. oktober 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(41688)||2000 UV18|| align=right|13,7|| align=right|3,006|| align=right|0,106|| align=right|9,91|| align=right|5,211||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41689)||2000 UW18|| align=right|14,9|| align=right|2,186|| align=right|0,099|| align=right|6,23|| align=right|3,232||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41690)||2000 UR19|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,273|| align=right|23,20|| align=right|3,589||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41691)||2000 UF25|| align=right|15,1|| align=right|2,541|| align=right|0,150|| align=right|6,48|| align=right|4,050||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41692)||2000 UC27|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,055|| align=right|6,01|| align=right|3,688||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41693)||2000 UU39|| align=right|15,6|| align=right|2,170|| align=right|0,064|| align=right|3,18|| align=right|3,197||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41694)||2000 UT41|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,104|| align=right|2,20|| align=right|4,523||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41695)||2000 UN43|| align=right|16,2|| align=right|2,614|| align=right|0,149|| align=right|1,72|| align=right|4,227||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41696)||2000 UF45|| align=right|15,6|| align=right|2,458|| align=right|0,130|| align=right|3,15|| align=right|3,854||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41697)||2000 UJ46|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,128|| align=right|2,83|| align=right|3,712||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41698)||2000 UO46|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,155|| align=right|5,17|| align=right|3,765||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41699)||2000 UT46|| align=right|15,5|| align=right|2,213|| align=right|0,100|| align=right|4,28|| align=right|3,292||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41700)||2000 UV46|| align=right|15,6|| align=right|2,615|| align=right|0,098|| align=right|0,96|| align=right|4,228||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41701)||2000 UY46|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,184|| align=right|2,88|| align=right|4,430||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41702)||2000 UN49|| align=right|14,9|| align=right|3,208|| align=right|0,147|| align=right|0,20|| align=right|5,744||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41703)||2000 UM50|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,151|| align=right|5,25|| align=right|3,866||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41704)||2000 UX51|| align=right|15,1|| align=right|2,368|| align=right|0,149|| align=right|5,46|| align=right|3,644||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41705)||2000 UZ52|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,094|| align=right|8,97|| align=right|3,616||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41706)||2000 UU53|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,138|| align=right|6,61|| align=right|3,538||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41707)||2000 UU55|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,250|| align=right|5,97|| align=right|3,619||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41708)||2000 UG56|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,112|| align=right|13,82|| align=right|4,301||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41709)||2000 UH56|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,144|| align=right|17,14|| align=right|4,379||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41710)||2000 UZ59|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,122|| align=right|3,68|| align=right|3,551||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41711)||2000 US63|| align=right|15,0|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|8,60|| align=right|3,744||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41712)||2000 UZ68|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,094|| align=right|5,62|| align=right|3,416||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41713)||2000 UG72|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,058|| align=right|6,29|| align=right|3,406||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41714)||2000 UO72|| align=right|15,9|| align=right|2,258|| align=right|0,041|| align=right|6,43|| align=right|3,393||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41715)||2000 UL73|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,146|| align=right|2,40|| align=right|3,691||MBA||26. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41716)||2000 UP76|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,114|| align=right|5,23|| align=right|3,548||MBA||29. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41717)||2000 UX78|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,135|| align=right|4,12|| align=right|4,088||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41718)||2000 UK79|| align=right|15,9|| align=right|2,206|| align=right|0,170|| align=right|4,62|| align=right|3,275||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41719)||2000 UL79|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,146|| align=right|5,52|| align=right|3,560||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41720)||2000 UN79|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,073|| align=right|6,10|| align=right|3,668||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41721)||2000 UU79|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,132|| align=right|4,83|| align=right|3,406||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41722)||2000 UD80|| align=right|14,6|| align=right|2,331|| align=right|0,133|| align=right|2,71|| align=right|3,557||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41723)||2000 UP80|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,087|| align=right|6,67|| align=right|3,550||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41724)||2000 UV84|| align=right|15,5|| align=right|2,261|| align=right|0,047|| align=right|4,76|| align=right|3,399||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41725)||2000 UK86|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,143|| align=right|5,25|| align=right|3,372||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41726)||2000 UP91|| align=right|16,3|| align=right|2,477|| align=right|0,189|| align=right|2,42|| align=right|3,897||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41727)||2000 UR91|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,084|| align=right|3,75|| align=right|3,580||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41728)||2000 UF92|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,155|| align=right|8,83|| align=right|3,752||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41729)||2000 UF95|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,062|| align=right|7,26|| align=right|3,540||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41730)||2000 UF96|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,090|| align=right|5,35|| align=right|3,771||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41731)||2000 UA97|| align=right|16,0|| align=right|2,160|| align=right|0,053|| align=right|2,76|| align=right|3,174||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41732)||2000 UU98|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,201|| align=right|3,48|| align=right|4,466||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41733)||2000 UY98|| align=right|15,3|| align=right|2,186|| align=right|0,040|| align=right|4,97|| align=right|3,231||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41734)||2000 UL100|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,123|| align=right|6,75|| align=right|3,426||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41735)||2000 UY100|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,122|| align=right|4,14|| align=right|4,203||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41736)||2000 UN102|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,067|| align=right|4,27|| align=right|3,427||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41737)||2000 UX103|| align=right|14,3|| align=right|2,304|| align=right|0,077|| align=right|6,50|| align=right|3,497||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41738)||2000 UR104|| align=right|15,0|| align=right|2,341|| align=right|0,117|| align=right|5,54|| align=right|3,582||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41739)||2000 UP112|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,185|| align=right|4,70|| align=right|4,349||MBA||25. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41740)||2000 VC|| align=right|14,9|| align=right|2,208|| align=right|0,078|| align=right|4,72|| align=right|3,281||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41741)||2000 VG|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,022|| align=right|2,42|| align=right|3,317||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41742)||2000 VH3|| align=right|14,9|| align=right|2,412|| align=right|0,078|| align=right|2,24|| align=right|3,745||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(41743)||2000 VJ14|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,179|| align=right|5,01|| align=right|3,493||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41744)||2000 VA15|| align=right|16,4|| align=right|2,179|| align=right|0,203|| align=right|3,78|| align=right|3,215||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41745)||2000 VQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,021|| align=right|2,57|| align=right|3,340||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41746)||2000 VD16|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,119|| align=right|3,54|| align=right|3,730||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41747)||2000 VY24|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,009|| align=right|0,79|| align=right|3,457||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41748)||2000 VC27|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,110|| align=right|6,41|| align=right|3,551||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41749)||2000 VD27|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,188|| align=right|3,77|| align=right|3,451||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41750)||2000 VK28|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,144|| align=right|7,18|| align=right|3,729||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov